Inés Rodríguez Girón (fallecida en Sevilla, c. 1265) fue una dama castellana.

Biografía 

Hija de Rodrigo González Girón, señor de Frechilla y Autillo de Campos, y mayordomo mayor de Fernando III el Santo, y de su segunda esposa, Teresa López de Haro. Eran sus abuelos paternos Gonzalo Rodríguez Girón, Mayordomo de Alfonso VIII de Castilla y de Fernando III el Santo, y de su primera esposa, Sancha Rodríguez. Era nieta por parte materna de Lope Díaz II de Haro, señor de Vizcaya, y de su esposa, Urraca Alfonso de León, hija ilegítima de Alfonso IX de León.

Se desconoce su fecha exacta de nacimiento. Contrajo matrimonio con el infante Felipe de Castilla y Suabia, hijo de Fernando III el Santo, rey de Castilla y León. Cuando el infante Felipe contrajo matrimonio con Inés Rodríguez Girón, se encontraba viudo de su primera esposa, la princesa Cristina de Noruega, hija del rey Haakon IV de Noruega, fallecida en Sevilla en 1262. 

Se desconoce su fecha exacta de defunción.

Sepultura 

A su muerte recibió sepultura en la Iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga. En el mismo templo recibió sepultura su esposo, el infante Felipe de Castilla. Los restos de ambos descansaban en sendos sepulcros, colocados en el coro del templo, aunque en la actualidad los dos sepulcros se encuentran colocados en la capilla de Santiago.

El sepulcro que contiene los restos de Inés Rodríguez Girón es más pequeño que el que contiene los restos de su esposo. El estilo demuestras que ambos fueron realizados en la misma época. El sepulcro solo tiene labor escultórica en los costados, pero no en la cabecera ni en los pies. Sobre la tapa del sepulcro aparece colocada la estatua yacente que representa a la difunta. La cabeza de Inés Rodríguez descansa sobre tres almohadones, al igual que la de su esposo.

Véase también 
 Sepulcro del infante Felipe de Castilla

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

   Sepulcro de Inés Rodríguez Girón en 3D

            
Nobles de España del siglo XIII
Girón (familia)
Mujeres de la Edad Media en España
Españolas del siglo XIII
Fallecidos en Sevilla